Братск е град в Иркутска област, Русия. Разположен е на брега на Братското водохранилище, образувано от река Ангара, на 460 km от Иркутск (по права линия). Към 2016 г. населението му възлиза на 234 147 души.

История 
Селището е основано през 1631 г. като крепост на европейци, дошли в района за да събират такси от местните буряти. Крепостта се е намирала на мястото на вливането на река Ока в Ангара. По времето на Втората световна война градът бързо се индустриализира. През 1947 г. тук е построен гулаг с капацитет 44 000 затворници, които са участвали в строенето на жп линията до Тайшет. Градът започва да се развива динамично, след като през 1952 г. е взето решение за построяването на язовирна стена и ВЕЦ на река Ангара. През 1955 г. Братск получава статут на град.

Население

Климат 
Средната годишна температура в Братск е -1,6 °C, а средното количество годишни валежи е около 363 mm.

Промишленост 

 Братска ВЕЦ
 Братска ТЕЦ
 Братско водохранилище
 Братски алуминиев завод (принадлежащ на компанията „Руски алуминий“)
 Братски лесопромишлен комплекс
 Братски целулозно-картонен комбинат
 Завод за феросплави (принадлежащ на компания „Мечел“)
 Братски завод за метални конструкции
 Братска електроразпределителна компания

Медии 
 Телерадиокомпания „Братско студио на телевизията“
 Радиокомпания „Гласът на Ангара“
 Информационна агенция „Пресс*Мен“

Побратимени градове 
  Нанао, Япония
  Дзъбо, КНР

Външни препратки 
 Град Братск – Официален уебсайт
 Информационен портал за Братск
 Братский Форум

Източници